Эдвард Арнет «Эдди» Джонсон (; родился 1 мая 1959 года в Чикаго, Иллинойс, США) — американский баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции атакующего защитника и лёгкого форварда. Учился в Иллинойсском университете в Урбане-Шампейне, в 1981 году был выбран на драфте НБА под 29-м номером командой «Канзас-Сити Кингз». Позже выступал за команды «Финикс Санз», «Сиэтл Суперсоникс», «Шарлотт Хорнетс», «Индиана Пэйсерс» и «Хьюстон Рокетс». Всего в НБА провёл 18 сезонов. В 1981 году Джонсон был признан лучшим шестым игроком НБА. Всего за карьеру сыграл 1199 игр, в которых набрал 19 202 очка (в среднем 16,0 за игру), сделал 4832 подбора, 2550 передач, 739 перехватов и 180 блок-шотов.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Выпускники Колледжа Джорджа Вестингауза
Баскетболисты США
Игроки «Канзас-Сити Кингз»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Сиэтл Суперсоникс»
Игроки «Шарлотт Хорнетс»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Родившиеся в Чикаго